Dauda ist der Familienname folgender Personen:

 Abiola Dauda (* 1988), nigerianischer Fußballspieler
 Fatau Dauda (* 1985), ghanaischer Fußballtorhüter
 Kurt Dauda, deutscher Fußballspieler
 Mohammed Dauda (* 1998), ghanaischer Fußballspieler